Beuvillers ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Beuvillers (Calvados) im Département Calvados
 Beuvillers (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle